Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Emmet (Emmet County) :
Comté d'Emmet, situé dans l'État de l'Iowa ;
Comté d'Emmet, situé dans l'État du Michigan.